Menes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Menes, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Menes, distrikt, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar